Krila Sovjetov je ime več športnih klubov:

Krila Svojetov Moskva, hokejski klub
NK Krila Sovjetov Samara,  nogometni klub
NK Krila Sovjetov-SOK,  nogometni klub